Longchuan kan syfta på följande orter i Kina:

Longchuan, Dehong, ett härad i den autonoma prefekturen Dehong i Yunnan-provinsen;
Longchuan, Heyuan, ett härad i Guangdong-provinsen.

WP:Projekt Kina